Кит Эндрюс:
 Эндрюс, Кит (1920—1957) — американский автогонщик.
 Эндрюс, Кит (род. 1980) — ирландский футболист, участник чемпионата Европы 2012.